Jacura peut désigner :

Toponymes

Jacura : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Jacura : ville et chef-lieu de la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón ;
 Jacura : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme